Dit is een lijst van planetoïden 110501-110600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110901 - || 2001 UB120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110902 - || 2001 UN120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110903 - || 2001 UE121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110904 - || 2001 US121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110905 - || 2001 UZ121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110906 - || 2001 UO122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110907 - || 2001 UX122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110908 - || 2001 UR123 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110909 - || 2001 UZ123 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110910 - || 2001 UC125 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110911 - || 2001 UM125 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110912 - || 2001 UB126 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110913 - || 2001 UF126 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110914 - || 2001 UV127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110915 - || 2001 UE131 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110916 - || 2001 UX133 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110917 - || 2001 UH135 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110918 - || 2001 UP135 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110919 - || 2001 UF140 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110920 - || 2001 UC141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110921 - || 2001 UX141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110922 - || 2001 UZ142 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110923 - || 2001 UQ144 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110924 - || 2001 UV144 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110925 - || 2001 UN145 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110926 - || 2001 UY145 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110927 - || 2001 UB146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110928 - || 2001 UE146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110929 - || 2001 UC147 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110930 - || 2001 UQ147 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110931 - || 2001 UT149 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110932 - || 2001 UC151 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110933 - || 2001 UC152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110934 - || 2001 UR152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110935 - || 2001 UU152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110936 - || 2001 UX152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110937 - || 2001 UF153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110938 - || 2001 UK153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110939 - || 2001 UT153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110940 - || 2001 UV153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110941 - || 2001 UE154 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110942 - || 2001 UU154 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110943 - || 2001 UC155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110944 - || 2001 UJ155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110945 - || 2001 UQ155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110946 - || 2001 UR155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110947 - || 2001 UW155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110948 - || 2001 UY155 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110949 - || 2001 UJ156 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110950 - || 2001 US158 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110951 - || 2001 UE160 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110952 - || 2001 UV160 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110953 - || 2001 UA162 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110954 - || 2001 UT163 || 17 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110955 - || 2001 UV164 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110956 - || 2001 UW164 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110957 - || 2001 UG165 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110958 - || 2001 UH167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110959 - || 2001 UT167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110960 - || 2001 UC168 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110961 - || 2001 UW168 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110962 - || 2001 UH169 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110963 - || 2001 UK170 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110964 - || 2001 UW170 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110965 - || 2001 UX170 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110966 - || 2001 UO171 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110967 - || 2001 UZ171 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110968 - || 2001 UZ172 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110969 - || 2001 UE177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110970 - || 2001 UK177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110971 - || 2001 UM177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110972 - || 2001 UF178 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110973 - || 2001 UJ178 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110974 - || 2001 UP179 || 26 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110975 - || 2001 UU179 || 26 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110976 - || 2001 UJ182 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110977 - || 2001 UK183 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110978 - || 2001 UB184 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110979 - || 2001 UL187 || 17 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110980 - || 2001 UW187 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110981 - || 2001 UN188 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110982 - || 2001 UA189 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110983 - || 2001 UF189 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110984 - || 2001 UV189 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110985 - || 2001 UV191 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110986 - || 2001 UE192 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110987 - || 2001 UT192 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110988 - || 2001 UJ193 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110989 - || 2001 US197 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110990 - || 2001 UH202 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110991 - || 2001 UG204 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110992 - || 2001 UJ204 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110993 - || 2001 UO205 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110994 - || 2001 UC213 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110995 - || 2001 UD213 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110996 - || 2001 UE213 || 23 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110997 - || 2001 UT216 || 24 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110998 - || 2001 UF219 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110999 - || 2001 UO219 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111000 - || 2001 UT219 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten